Plaid – abito tradizionale scozzese
 Plaid – azienda di servizi finanziari statunitense
 Plaid – gruppo musicale britannico
 Plaid – album di Blues Saraceno del 1992